Bujar Nishani (1966–2022), homme politique albanais ;
  (née en 1969), Première dame d'Albanie (2012–2017), épouse du précédent ;
 Omer Nishani (1887–1954), homme politique albanais.